Canevari ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Canevari (1681–1764), italienischer Architekt
 Cesare Canevari (1927–2012), italienischer Regisseur
 Emilio Canevari (1880–1964), italienischer Gewerkschafter und Politiker
 Pietro Canevari (1596–1675), italienischer Jesuit und Missionar